Martainville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados.
 Martainville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure.